El término marcha nupcial hace referencia, en esta enciclopedia:

 a la narcha nupcial, la música interpretada en una boda;
 a la Marcha nupcial, de Felix Mendelssohn;
 a la Marcha nupcial, de Richard Wagner;
 a Marcha nupcial, una telenovela mexicana de 1977.